Scopa – comune italiano in provincia di Vercelli.
 Scopa – gioco di carte tradizionale italiano
 Scopa bugiarda – gioco di carte, variante della scopa classica
 Scopa – pianta della famiglia delle Ericaceae
 Scopa – struttura per il trasporto del polline presente in diverse specie di api
 Scopa – strumento per la pulizia dei pavimenti e della superfici calpestabili
 Scopa da curling – strumento impiegato nel gioco del curling
 Scopa elettrica – indica l'aspirapolvere
 Scopa di Crannone – re di Tessaglia dal 560 a.C. al 540 a.C.
 Scopa – scultore greco vissuto dal 390 a.C. al 330 a.C. circa

Altri progetti